Bahnstrecke Berlin–Stralsund steht für folgende Bahnstrecken:

 Berlin – Neustrelitz  – Stralsund (Streckennummer 6088), siehe Berliner Nordbahn
 Berlin – Angermünde – Stralsund (Streckennummer 6081), siehe Bahnstrecke Berlin–Szczecin und Bahnstrecke Angermünde–Stralsund